Chiquita ( für klein (Adjektiv) bzw. kleines Mädchen (substantiviert)) steht für:
 Chiquita Brands International, Bananenproduzent
 Mar Chiquita, See in Argentinien
 Guerra Chiquita (1879–1880) Krieg in Kuba
 SBB RABDe 8/16 (Übername)

Personen:
 Chiquita Mischke, deutsche Krankenschwester

Siehe auch:
 Agua Chiquita Creek
 Mar Chiquita (Begriffsklärung)